Beri kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Biri (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Northern Samar,

Indien 

 Beri Khās, ort, Haryana,

Montenegro 

 Beri (samhälle), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar